Dugenne est un patronyme français porté par différentes personnalités :
 Alphonse Dugenne, 1841-1887, lieutenant-colonel de l'Armée française
 Élie-François Dugenne, 1737-1815, député de la Convention nationale

Homonymie de patronyme